Gul ist der Familienname folgender Personen:
 Fahim Gul (* 1956), pakistanischer Squashspieler
 Gerardus Gul (1847–1920), alt-katholischer Erzbischof von Utrecht
 Hamid Gul (1936–2015), pakistanischer Armeegeneral
 Islam Gul, afghanischer Fußballfunktionär und -trainer
 Kastir Gul (1575–1653), islamischer Jurist, Mystiker und Sufiheiliger
 Mir Zaman Gul (* 1967), pakistanischer Squashspieler

gul steht für:
 Gullah (Sprache) (ISO-639-3-Code), auf dem Englischen basierende Kreolsprache

GUL steht für:
 Goulburn Airport (IATA-Code), Flughafen von Goulburn, New South Wales

GuL steht für:
 Geist und Leben. Zeitschrift für christliche Spiritualität, hgg. von den deutschen Jesuiten

Siehe auch:
 Ghul
 Gül
 Güll
 Guhel
 Guhl
 Gull

Abkürzung